Beatrice di Tenda – opera di Vincenzo Bellini
 Beatrice di Tenda – film muto del 1910 diretto da Mario Caserini

 Beatrice Lascaris di Ventimiglia, detta Beatrice di Tenda – nobile italiana, duchessa di Milano per matrimonio